1001 — o ano mil e um
Mil e um — o número mil e um
Auto Viação 1001 — companhia de transporte rodoviário

1001